Кансакаб има више значења:

 Општина Кансакаб (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Кансакаб (Кансакаб, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику